Synchroon betekent algemeen 'tegelijkertijd', 'samen op één moment in de tijd'. Het tegengestelde is asynchroon.

Synchroonzwemmen, zwemmen waarbij meerdere zwemmers tegelijkertijd dezelfde sierlijke bewegingen uitvoeren
Synchroon trampolinespringen, trampolinespringen waarbij meerdere gymnasten dezelfde sprongen tegelijk uitvoeren
Synchronisch versus diachronisch, wijze van analyse en onderzoek in de wetenschap
Synchrone taalkunde

Zie ook 
 Gelijktijdigheid  (fysiek begrip)
 Synchronisatie (fysiek begrip)
 Synchroniciteit (spiritueel begrip)